3 miejscowości w Polsce: 
 Zgórze – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Dąbrowice 
 Zgórze – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Strzelce
 Zgórze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Miastków Kościelny